Coing ist der Familienname folgender Personen:

 Helmut Coing (1912–2000), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer
 Johann Franz Coing (1725–1792), deutscher Theologe und Hochschullehrer